Колонија 3 де Мајо има више значења:

 Колонија 3 де Мајо (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија 3 де Мајо, Ла Круз (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија 3 де Мајо (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 3 де Мајо, Ел Тепиолол (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 3 де Мајо (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 3 де Мајо, Ел Пуенте (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 3 де Мајо (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику